knut – rodzaj bata
 Knut – niedźwiedź polarny z berlińskiego ZOO
 Knut – imię męskie pochodzenia nordyckiego

Zobacz też 
 Kanut